HMS Prince of Wales je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Prince of Wales (1765) 
 HMS Prince of Wales (1794) 
 HMS Prince of Wales (1795) 
 HMS Prince of Wales (1805) 
 HMS Prince of Wales (1869) 
 HMS Prince of Wales (1902) 
 HMS Prince of Wales (1939) 

Prince of Wales